Телефобия (телефонофобия, телефонная фобия, боязнь телефона) — дискомфорт или страх перед совершением и/или приёмом телефонных звонков, буквально «боязнь телефонов». Считается разновидностью социальной фобии или социальной тревожности. Существует связь со страхом публичных выступлений, поскольку и то, и другое возникает из-за необходимости взаимодействовать с аудиторией и связанного с этим страха быть подвергнутым критике, осуждению или обману.

Как и в случае с другими страхами и фобиями, существует широкий спектр серьезности страха перед телефонными разговорами и соответствующими трудностями. В 1993 году сообщалось, что около 2,5 миллионов человек в Великобритании страдали телефонной фобией. Опрос офисных работников в Великобритании в 2019 году показал, что 40 % бэби-бумеров и 70 % миллениалов испытывают тревогу, когда звонит телефон.

Существует также более низкая степень телефонной фобии, при которой пациенты испытывают тревогу по поводу использования телефона, но в менее серьезной степени, чем при настоящей фобии.

Больные могут не испытывать трудностей при общении лицом к лицу, но испытывают проблемы при общении по телефону.

Причины 
Страх ответа на звонки может варьироваться от страха перед мыслями о телефонных звонках до страха перед фактическим телефонным звонком. Звонок может вызвать череду тревог, характеризующихся мыслями, связанными с необходимостью говорить. Больные могут воспринимать человека на другом конце как угрозу.

Страх совершения телефонных звонков может быть связан со сложностью найти подходящее время для звонка из-за опасения причинить неудобства. Больной, звонящий в дом или офис, в котором он знает несколько человек, может быть обеспокоен перспективой того, что не узнает голос человека, который примет звонок, что приведет к замешательству. Некоторые больные могут беспокоиться о том, что им придется «выступать» перед реальной или предполагаемой аудиторией по их сторону телефонной трубки: это частная проблема для тех, кто вынужден пользоваться телефоном на рабочем месте.

Страх использовать телефон в любом контексте (для совершения или приема звонков) может быть связан с беспокойством по поводу плохого качества звука и опасениями, что одна или другая сторона не поймет сказанное, что приводит к недопониманию и прочим неловкостям. Эти страхи часто связаны с отсутствием сопровождения языка тела при разговоре по телефону, а также с опасением потерять чувства контроля Больные обычно сообщают о страхе, что они не смогут должным образом ответить или обнаружат, что им нечего ответить, что приведёт к неловкому молчанию. Опыт прошлых звонков, например получение травмирующих новостей или неприятный и гневный звонок, также может сыграть определенную роль в развитии фобии.

Симптомы 
Фобия телефонных звонков вызывает множество симптомов, напоминающих симптомы тревоги. Симптомы включают раздражение желудка, вспотевшие ладони, учащение сердцебиения, одышку, сухость во рту и дрожь. Больной может испытывать чувства паники, страха и ужаса. Как результат, могут возникать панические атаки, приводящие к гипервентиляции. Эти симптомы могут возникать как перед непосредственно телефонным звонком, так и из-за мыслей о предстоящем звонке.

Последствия 

Телефон важен как для связи с другими людьми, так и для доступа к важным и полезным услугам. В результате эта фобия вызывает сильный стресс и влияет на личную, рабочую и социальную жизнь людей. Больные стараются избегать многих действий, требующих осуществления телефонных звонков. На рабочем месте создаётся напряжение, потому что использование телефонов обычно играет важную роль в рабочей жизни.

Стратегии преодоления и избегания 
Стратегии преодоления фобии могут содержать планирование сценариев диалога, репетиции, создание текстовых заметок с репликами. Больной может уединиться для совершения телефонного разговора, если он подвержен страху подслушивания.

Связанное с этим поведение избегания может включать в себя просьбу к сожителям отвечать на входящие телефонные звонки или использование исключительно автоответчика. Рост использования электронных текстовых сообщений (Интернет, электронная почта и обмен текстовыми сообщениями) предоставил многим больным альтернативные средства связи, которые они могут найти значительно менее стрессовыми, чем телефон. В то же время представители молодого поколения, выросшие с помощью цифровых технологий, все чаще находят как осуществление, так и прием телефонных звонков «навязчивыми», предпочитая самостоятельно выбирать средства коммуникации, которые позволяют им «участвовать в разговоре в выбранном [ими] темпе». В опросе 2019 года 61 % британских офисных работников миллениалов сообщили, что они «демонстрируют физическое поведение, вызванное тревогой, когда они единственные в офисе и звонит телефон».

Больным может быть полезно объяснить природу фобии своим знакомым, чтобы отказ от ответа на звонки не был неверно истолкован как грубость или нежелание общаться.

Лечение 
Подобные фобии обычно можно лечить с помощью различных видов терапии, включая когнитивно-поведенческую терапию (КПТ), психотерапию, поведенческую терапию и экспозиционную терапию.

Практика может сыграть важную роль в преодолении страха. Больным может быть полезно увеличить использование телефона в медленном темпе, начиная с простых звонков и постепенно повышая свой уровень. Например, им может быть проще начать с автоматических звонков, после чего перейти к разговорам с семьей и друзьями, а затем еще больше увеличить как продолжительность разговоров, так и круг людей, с которыми ведутся разговоры.

См. также 
 Список фобий
 Номофобия
 Заикание

Примечания 

Речевая коммуникация
Фобии
Телефонная связь